Styraconyx är ett släkte av trögkrypare. Styraconyx ingår i familjen Halechiniscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Styraconyx